Artanish Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Artanish Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Artanish Lerr är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Ayrija Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer norr om Artanish Lerr. Närmaste större samhälle är Chambarak,  kilometer norr om Artanish Lerr.

Trakten runt Artanish Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Artanish Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre